Туарі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Туарі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Туарі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін